Chūden (中電) ist die Kurzform für zwei japanische Energieunternehmen:
 in der Region Chūbu, siehe Chūbu Denryoku.
 in der Region Chūgoku, siehe Chūgoku Denryoku.

Siehe auch:
 Chüden (Begriffsklärung)